DO , Do eller do kan syfta på

DO 
 DO – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Diskrimineringsombudsmannen
 DO (klassificering) – ett spanskt system för skyddade ursprungsbeteckningar av jordbruksprodukter, Denominación de Orígen
 DO – landskod för Dominikanska Republiken

Do 
 Do – artistnamn för en nederländsk sångerska, se Dominique van Hulst (1981–)
 Do – del av rustningen i kendo, se bogu

do 
 .do – Dominikanska Republikens nationella toppdomän
 do – den första tonen i en durskala, se solmisering
 d:o - förkortning för dito

Se även 
 do-omskrivning – en grammatisk konstruktion i engelskan